Ólafur est un prénom masculin islandais, dérivé du vieux norrois Óláfr, qui vient lui-même du proto-norrois *Anulaibaʀ, formé des éléments *anu- « ancêtre » et *-laibaʀ « héritier » ; c'est l'équivalent islandais du prénom  (ou Olav), porté principalement en Norvège et au Danemark, et du prénom Olof (ou Olov), porté en Suède.

Le prénom Ólafur est à l'origine du patronyme islandais Ólafsson qui signifie « Fils de Ólaf(ur) ».

Personnalités portant ce prénom 
 Ólafur Arnalds (1986–), musicien et producteur islandais ;
 Olafur Eliasson (1967–), artiste contemporain danois d'origine islandaise ;
 Ólafur Karl Finsen (1992–), footballeur islandais ;
 Ólafur Ragnar Grímsson (1943–), homme d'État islandais ;
 Ólafur Guðmundsson (1990–), handballeur islandais ;
 Ólafur Jóhannesson (1957–), entraîneur islandais de football ;
 Ólafur F. Magnússon (1952–), homme politique islandais ;
 Ólafur Darri Ólafsson (1973–), acteur islandais ;
 Ólafur Jóhann Ólafsson (1962–), écrivain et un manager islandais ;
 Ólafur Rafnsson (1963–2013), joueur de basket-ball islandais ;
 Ólafur Haukur Símonarson (1947–), dramaturge, poète et romancier islandais ;
 Ólafur Ingi Skúlason (1983–), footballeur islandais ;
 Ólafur Stefánsson (1973–), handballeur islandais ;
 Ólafur Thórdarson (1965–), footballeur islandais ;
 Ólafur Thors (1892–1964), homme politique islandais.
 Ólafur, évêque de Garðar au .

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des prénoms islandais masculins
 Ólafsson

Liens externes 

  « Ólafur » sur le site Nordic Names

Ólafur
Prénom islandais
Homonymie de prénom
Prénom scandinave